CMJ, sigle composé des trois lettres C, M et J, peut faire référence à :
 College Music Journal, un événement musical / compagnie d'édition, connue pour son festival annuel à New York, le CMJ Music Marathon ;
 , une autoroute à Auckland ;
 Christopher Martin-Jenkins, un journaliste et commentateur sportif spécialiste du cricket ;
 Computer Music Journal, un trimestriel couvrant l'actualité du traitement du signal digital audio et la musique électroacoustique ;
 Cyan, Magenta, Jaune, un système de couleurs ;
 Conseil municipal des jeunes.

CMJ est aussi un code qui peut faire référence à :
 Aéroport de Tchimeï, en République autonome de Touva, en Russie, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports